Le Transporteur (The Transporter à l'international) est une série de films d'action franco-américains, composée pour l'instant de quatre films. Il existe également une série télévisée.
Le Transporteur (The Transporter en anglais) est un film franco-américain réalisé par Louis Leterrier et Corey Yuen, sorti en 2002.
 Le Transporteur 2 (Transporter 2 en anglais) est un film franco-américain réalisé par Louis Leterrier, sorti en 2005.
 Le Transporteur 3 (Transporter 3 en anglais) est un film français réalisé par Olivier Megaton, sorti en 2008.
 Le Transporteur : Héritage (The Transporter: Refueled en anglais) est un film d'action franco-chinois réalisé par Camille Delamarre, sorti en 2015.
 Le Transporteur (Transporter: The Series à l'international) est une série télévisée franco-canadienne-allemande créée par , diffusée pour la première fois depuis 2012.
 Russian Transporter est un film d'action russe

Automobile 
 Le Volkswagen Transporter est un véhicule utilitaire de la marque allemande Volkswagen.